Cheongsan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Cheongsan-myeon, Okcheon-gun, socken i Okcheon-gun, Norra Chungcheong, 
 Cheongsan-myeon, Wando-gun, socken i Wando-gun, Södra Jeolla, 
 Cheongsan-myeon, Yeoncheon-gun, socken i Yeoncheon-gun, Gyeonggi,